Мамаевщина — название населённых пунктов:

Россия 

Мамаевщина — деревня в Орловском районе Кировской области.
Мамаевщина — деревня в Демянском районе Новгородской области.

Украина 

 Мамаевщина — до 1946 г. название села Барвинково Сумского района Сумской области.